Barend steht für:
 Lenkerhörnchen (häufig im Plural gebraucht)
 Barend (Vorname), Vornamensträger siehe dort

Barend ist der Familienname folgender Personen:
 Frits Barend (* 1947), niederländischer Journalist, Radio- und TV-Moderator, Mitglied der Amsterdamer Diamantschleiferdynastie Barend
 Sonja Barend (* 1940), niederländische Moderatorin und Schauspielerin

Siehe auch:
 Bar End
 Barends
 Bärend
 Baerends